Mydełko Fa – piosenka
 Mydełko Fa (Cycolina) – album muzyczny